Bad ():
 Bad — альбом Майкла Джексона.
 «Bad» — песня Майкла Джексона из одноимённого альбома.
 «Bad» — песня U2 с альбома The Unforgettable Fire.
 «Bad!» — песня рэпера XXXTentacion.

См. также 
 Bad World Tour — первый мировой концертный тур Майкла Джексона как сольного артиста.
 Bad Company — британская группа электронной музыки в жанре драм-н-бейс.
 Bad for You Baby — последний студийный альбом североирландского гитариста и певца Гэри Мура.
 Bad Magick — сингл группы Godsmack из их второго альбома «Awake».
 Bad Balance — советская, российская и украинская хип-хоп-группа.
 Bad Religion — американская панк-рок-группа.
 БАД (значения)

 Bed